Никола Вучевич  (, род. , Морж, Швейцария) — черногорский и бельгийский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Чикаго Буллз». Играет на позиции центрового. Был выбран на драфте НБА 2011 года в 1-м раунде под общим 16-м номером клубом «Филадельфия Севенти Сиксерс». Игрок национальной сборной Черногории.

Ранние годы 
Никола Вучевич родился в Швейцарии, а вырос в Бельгии, где выступал его отец Борислав, также профессиональный баскетболист, а впоследствии тренер. Отец Николы 24 года выступал на профессиональном уровне, также играл за национальную сборную Югославии. Мать Николы Лилияна, также баскетболистка, играла за боснийский «Железничар». Семья переехала в Черногорию, когда Никола был подростком, но ему удалось получить бельгийское гражданство. В 2007 году, будучи игроком юношеской (до 18 лет) сборной Черногории, Вучевич был признан лучшим молодым баскетболистом страны. В том же году он переехал в США и поступил в старшую школу Стоунридж в Калифорнии. Вучевич был капитаном и ведущим игроком школьной баскетбольной команды, за игру он в среднем набирал 18 очков и делал 12 подборов.

Студенческая карьера 

Никола Вучевич поступил в Университет Южной Калифорнии, где играл три сезона за баскетбольную команду.

В сезоне 2008/2009 он сыграл 23 матчей. В них Никола Вучевич проводил в среднем на площадке 11,0 минут, набирал в среднем 2,6 очка, делал в среднем 2,7 подбора, а также в среднем 0,4 перехвата и 0,4 блокшота, допускал 0,6 потери, отдавал в среднем 0,3 передачи.

В сезоне 2009/2010 он сыграл 30 матчей. В них Никола Вучевич проводил в среднем на площадке 32,3 минуты, набирал в среднем 10,7 очков, делал в среднем 9,4 подборов, а также в среднем 0,6 перехвата и 1,3 блокшота, допускал 1,9 потери, отдавал в среднем 1,2 передачи.

В сезоне 2010/2011 он сыграл 34 матча. В них Никола Вучевич проводил в среднем на площадке 34,9 минуты, набирал в среднем 17,1 очков, делал в среднем 10,3 подбора, а также в среднем 0,5 перехвата и 1,4 блокшота, допускал 1,7 потери, отдавал в среднем 1,6 передачи.

Карьера в НБА 

Никола Вучевич был выбран под шестнадцатым номером на драфте НБА 2011 года Филадельфией-76. На время локаута подписал контракт с клубом «Будучност» из Черногории. После завершения локаута 10 декабря 2011 года подписал контракт с клубом из Филадельфии. 10 августа 2012 в результате многостороннего обмена Дуайта Ховарда в «Лос-Анджелес Лейкерс» стал игроком «Орландо Мэджик». 31 декабря 2012 года в игре против «Майами Хит» Вучевич сделал 29 подборов, установив новый командный рекорд «Орландо Мэджик», и набрал 20 очков, что стало лучшим результатом в профессиональной карьере игрока.

20 октября 2017 года набрал рекордные в карьере 41 очко и совершил 12 подборов, однако его команда проиграла со счётом 126–121 клубу «Бруклин Нетс».

5 февраля 2021 года набрал рекордные в карьере 43 очка, а также сделал 19 подборов в игре против «Чикаго Буллз» (123-119). 19 февраля сделал третий трипл-дабл в карьере — 30 очков, 16 подборов и 10 передач в матче против «Голден Стэйт Уорриорз» (124-120). Вучевич стал вторым центровым в истории НБА (с 1985 года), кто сделал трипл-дабл с 30 очками и не совершил ни одной потери за матч (ранее это удавалось только Николе Йокичу).

25 марта 2021 года после 9 сезонов в «Орландо» 30-летний Вучевич перешёл в «Чикаго Буллз» вместе Аль-Фаруком Амину в обмен на Уэнделла Картера, Отто Портера и два будущих выбора в первых раундах драфта. 

27 марта дебютировал в составе «Буллз» и набрал 21 очко, сделал 9 подборов и 4 передачи. 6 апреля в игре против «Индианы» Вучевич набрал 32 очка, сделал 17 подборов и 5 передач, став третьим баскетболистом в истории «Буллз» (после Жоакима Ноа и Пау Газоля), кто в одном матче набрал 30 очков и сделал 15 подборов и 5 передач. 7 мая сделал второй трипл-дабл в сезоне и 4-й в карьере — 18 очков, 14 подборов и 10 передач в игре против «Бостон Селтикс» (121-99).

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте www.nbadraft.net
 Профиль на сайте университета Южной Калифорнии 

Баскетболисты Бельгии
Баскетболисты Черногории
Игроки сборной Черногории по баскетболу
Игроки БК «Будучност»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Чикаго Буллз»